YGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gagnon (Québec), (Canada)
 yga – codice ISO 639-3 della lingua malyangapa